Zarmagandey steht für:

 Zarmagandey (Karma), Dorf in der Gemeinde Karma in Niger
 Zarmagandey (Kirtachi), Dorf in der Gemeinde Kirtachi in Niger
 Zarmagandey (Kouré), Weiler in der Gemeinde Kouré in Niger
 Zarmagandey (Niamey), Stadtteil von Niamey in Niger